Nycterimyia är ett släkte av tvåvingar. Nycterimyia ingår i familjen Nemestrinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Nycterimyia